Receita agrônomica é a prescrição e orientação técnica para utilização de agrotóxico ou afim, por profissional legalmente habilitado.

No Brasil, os agrotóxicos e afins só podem ser comercializados diretamente ao usuário mediante a apresentação da receita agronômica.

A receita agronômica é o desfecho final, resultante de um conceito etiológico, com diagnóstico definitivo, obtido com o uso de metodologia escolhida pelo profissional em que os elementos fundamentais são a capacidade profissional, o conhecimento dos processos semióticos e a aplicação dos preceitos com fundamentos etio-eco-toxicológicos.

As atividades de prescrição do receituário agronômico, só poderão ser exercidas por profissional habilitado. Esta formação implica conhecimento suficiente para atos que ofereçam a segurança da saúde pública e do meio ambiente através de prescrição e recomendação que promova o uso correto e responsável dos agrotóxicos.

Agronomia